Apel·les (en llatí Apelles, en grec antic Άπελλής) era possiblement fill del cortesà i conseller de Filip V de Macedònia, Apel·les.

Va ser, cap a l'any 180 aC, un dels "amics" (φίλος) més importants de Filip V, i juntament amb Filocles, va ser un dels companys del fill de Filip V, Demetri, al que va acompanyar, juntament amb Filocles, l'any 183 aC a Roma per defensar Filip de diverses acusacions sobre la seva conducta respecte als romans. L'any 181 aC va tornar a Roma per ordre de Filip, se suposa que per esbrinar si Demetri, realment, conspirava amb els romans, segons l'havia acusat el seu germà Perseu, especialment d'estar en connivència amb Tit Quinti Flaminí, contra el rei. Filip esperava que Apel·les fos neutral en aquesta investigació, però segons Titus Livi, estava d'acord amb Perseu, i amb una carta falsa, suposadament de Flaminí, va incriminar Demetri que va ser mort per ordre del rei.

Titus Livi diu que més endavant Filip V de Macedònia va saber que Demetri havia estat acusat sense motiu, i Apel·les va haver de fugir a Roma. Quan Perseu va pujar al tron, amb grans promeses va fer tornar Apel·les a Macedònia, i quan va arribar, el va fer matar, segurament l'any 170 aC.

Referències 

Persones de l'antiga Macedònia